Phaéton ou Phaéthon (en grec ancien , « le brillant ») est un nom d'origine grecque qui peut désigner :

Mythologie 
Phaéton, fils d'Hélios foudroyé par Zeus .
Phaéthon, l'un des deux chevaux (avec Lampos) qui tirent le char d'Eos (Aurore), d'après Homère (ca. -850) : Odyssée, XXIII, 246.
Phaéton, amant d'Aphrodite et père d'Astynoos.
Phaéthon, nom d'un taureau du roi Augias qui fut dompté par Héraclès, d'après Théocrite (ca.-310 à ca.-250) : 25, 139.
Phaéthon, surnom d'Apsyrtos (ou Absyrtos), frère de Médée, d'après Apollonius de Rhodes (ca.-295 à ca.-215) : 3, 245.

Astronomie 
Phaéthon, nom de la planète Jupiter, d'après Aristote (-384 à -322) : Du monde, 392 a 24, et Cicéron (-106 à -43) : De la nature des dieux, 2, 20, 52.
Phaéton, une ancienne planète hypothétique dont on situait l'orbite entre Mars et Jupiter.
(3200) Phaéton, un astéroïde.

Arts 
Phaéton, une tragédie grecque fragmentaire d'Euripide (entre 420 et 409 av. J.-C.).
Phaéton, une tragédie lyrique de Lully (1683).
Phaéton, un poème symphonique de Camille Saint-Saëns (1873).

Moyens de transport (et conduite) 
phaéton (hippomobile) et phaéton (automobile), type désuet de carrosserie hippomobile puis automobile, comme la Peugeot Lion Phaéton.
La Volkswagen Phaeton, une berline de la marque Volkswagen, sortie en 2002.
La Chrysler Phaeton, un concept-car de la marque américaine Chrysler.
Faeton : Espagne : Entreprise de fabrication de bateaux.
Faeton : France : ancien système informatique gérant le permis de conduire. Créé en 2006, il fut supprimé en 2016.

Zoologie 
Le phaethon, un oiseau marin tropical du genre Phaethon.
Phaéton, un cheval fondateur de la race du trotteur français.

Notes et références